Carlisle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carlisle Township (Arkansas)
 Carlisle Township (Minnesota)
 Carlisle Township (North Dakota)
 Carlisle Township (Ohio)
 Carlisle Township (Oklahoma)
 Carlisle Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Carlyle Township